Gil McKinney (nacido el 5 de febrero de 1979) es un actor de cine y televisión estadounidense  conocido por interpretar al Dr. Paul Grady en ER, a Derek Bishop en Friday Night Lights y al Príncipe Eric en Once Upon A Time.

Filmografía

Film

Televisión

Referencias

Enlaces externos
 

Nacidos en Houston